Pieri (ital. Patronym zu Piero) ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pieri (1969–2000), italienischer Amateurastronom

 Dario Pieri (* 1975), italienischer Radrennfahrer
 David C. Pieri (* 1949), Mitarbeiter des Jet Propulsion Laboratory
 Enrico Pieri (1934–2021), Überlebender des NS-Massakers in Sant’Anna di Stazzema
 Francesco Pieri (1902–1961), katholischer Bischof von Oviedo

 Jessica Pieri (* 1997), italienische Tennisspielerin
 Marcello Pieri (* 1968), italienischer Liedermacher
 Mario Pieri (1860–1913), italienischer Mathematiker
 Mirko Pieri (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Piero Pieri (1893–1979), italienischer Historiker
 Pietro Maria Pieri (1676–1743), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Tatiana Pieri (* 1999), italienische Tennisspielerin
 Tiziano Pieri (* 1971), italienischer Fußballspieler

Sonstiges:

 (7061) Pieri, ein Asteroid im Hauptgürtel
 Pieri (Südsudan), Ort in Uror County, im Bundesstaat Jonglei (Südsudan)

Siehe auch:
 Pierri
 Pierry (Begriffsklärung)